Old Ironsides ( für etwa alte Eisenhaut) ist ein anderer Name für
 Oliver Cromwell
 die amerikanische Segelfregatte USS Constitution
 die 1. US-Panzerdivision